Igor Beribak, slovenski hokejist in hokejski trener, * 18. maj 1964, Ljubljana.

Beribak je igral za jugoslovansko hokejsko reprezentanco na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu, leta 1984. Po končani športni poti se je preselil med trenerje.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 
| 1
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Crvena Zvezda
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 87
|
| 7
| 10
| 1
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 35
| 20
| 19
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 13
| 31
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 4
| 9
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
| 13
| 31
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 0
| 8
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 26
| 3
| 10
| 13
| 
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 22
| 2
| 8
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| +11
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 2
| 8
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |179
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |125
| bgcolor="#7FFF00" |197
| bgcolor="#7FFF00" |+16
| bgcolor="#7FFF00" |110
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |6
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Crvena Zvezda
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Slavija
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih
Ljubljanski športniki